Automatic è un brano musicale della rapper statunitense Nicki Minaj, tredicesima traccia del suo secondo album in studio Pink Friday: Roman Reloaded.

Tracce

Classifica

Note

Collegamenti esterni 
 

Singoli prodotti da RedOne